El Porvenir puede referirse a:

Geografía 
Argentina
 Colonia El Porvenir, localidad en el departamento de Goya, Corrientes.
Bolivia
 Laguna El Porvenir, laguna en el municipio de Pailón, provincia de Chiquitos.
Chile
 Estación El Porvenir, paradero ferroviario en la comuna de Los Ángeles.
Colombia
 El Porvenir, vereda de la ciudad de Tunja.
Ecuador
 Parroquia El Porvenir, parroquia rural en el cantón Palanda.
El Salvador
 El Porvenir, municipio del departamento de Santa Ana.
España
 El Porvenir, un barrio de la ciudad de Sevilla.
Honduras
 El Porvenir, municipalidad en el departamento de Atlántida.
 El Porvenir, municipalidad en el departamento de Francisco Morazán.
 Choluteca,  municipalidad en el departamento de Choluteca.
México
 El Porvenir, municipio del Estado de Chiapas.
Panamá
 El Porvenir, capital de Comarca Indígena de Kuna Yala.
 El Porvenir, localidad de la Provincia de Chiriquí.
Perú
 El Porvenir, distrito en el Departamento de La Libertad.
 El Porvenir, distrito en el Departamento de San Martín.
 El Porvenir, populoso barrio del distrito de La Victoria, en la ciudad de Lima.
Venezuela
 El Porvenir es uno de los sectores de la ciudad de Cabimas.

Periódicos 
 El Porvenir (1919-presente), periódico de Monterrey, México.
 El Porvenir (1848-1909), periódico de Sevilla, España.
 El Porvenir (1901-1933), periódico de Cartagena, España
 El Porvenir (1845), periódico de Santiago de Compostela, España.
 El Porvenir, periódico de Cartagena de Indias en Colombia.
 El Porvenir (1864-1870), periódico de San Fernando, Chile

Otros 
 El porvenir, película de Mía Hansen-Love (2016).
 El Porvenir, club deportivo de Argentina.
 Alameda El Porvenir, la vía peatonal urbana, en Colombia.
 El Porvenir, undécimo disco del grupo Pez.
 Monumento Histórico Municipal y Museo Regional "El Porvenir", en Argentina.